marynarz (funkcja)
 marynarz (stopień wojskowy)
 marynarz (zawód)
 marynarz – nazwa gry Papier, kamień, nożyce